Attila Szabó är ett namn, se:

Attila Szabó (slovakisk kanotist)
Attila Szabó (ungersk kanotist)